Чемпионат Европы по тхэквондо 2012 года проводился с 3 по 6 мая в городе Манчестер (Великобритания). Соревнования проходили под эгидой Европейского союза тхэквондо (ETU). В каждой весовой категории страну мог представлять только один спортсмен. На чемпионате было разыграно 16 комплектов наград, 8 из которых в олимпийских весовых категориях. По итогам соревнований первое место в неофициальном медальном зачёте заняли спортсмены Франции, завоевавшие 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте taekwondodata

2012
Тхэквондо
Спорт в Великобритании в 2012 году
Май 2012 года
Международные спортивные соревнования в Манчестере